Dorfkirche Buckow steht für:

Berlin:
 Dorfkirche Buckow (Berlin) im Ortsteil Buckow im Bezirk Neukölln

Brandenburg:
 Dorfkirche Buckow (Calau) im Ortsteil Buckow der Stadt Calau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Dorfkirche Buckow (Dahme/Mark) im Ortsteil Buckow der Stadt Dahme/Mark im Landkreis Teltow-Fläming
 Dorfkirche Buckow (Kümmernitztal) im Ortsteil Buckow der Gemeinde Kümmernitztal im Landkreis Prignitz
 Dorfkirche Buckow (Milower Land) im Ortsteil Buckow der Gemeinde Milower Land im Landkreis Havelland
 Dorfkirche Buckow (Nennhausen) im Ortsteil Buckow der Gemeinde Nennhausen im Landkreis Havelland
 Dorfkirche Buckow (Rietz-Neuendorf) im Ortsteil Buckow der Gemeinde Rietz-Neuendorf im Landkreis Oder-Spree

Siehe auch:
 Gemeindezentrum Neu-Buckow
 Stadtpfarrkirche Buckow (Märkische Schweiz)
 Dorfkirche Bukowo Morskie im Dorf Bukowo Morskie (deutsch See Buckow) in Hinterpommern (Polen)
 Kloster Buckow in Hinterpommern (Polen)